Разумовская, Наталья:
 Разумовская, Наталья Викторовна (род. 1975) — российская фристайлистка.
 Разумовская, Наталья Демьяновна (конец XVII века — 1762) — статс-дама при дворе Елизаветы Петровны. 
 Разумовская, Наталья Кирилловна (1747—1837) — графиня, в замужестве Загряжская, двоюродная тётка Натальи Гончаровой.